

Administración 
:Categoría:Administración local
Policía local de España
Ayuntamiento o o Corporación local
Entes locales
Entidad local autónoma
Concejo local (Israel)

Astronomía
Grupo Local
Supercúmulo de Virgo o Supercúmulo local

Ciencias naturales
Movimiento físico local
Anestésico local
Física local cuántica
Viento local

Ciencias Sociales
Derechos locales
Historia local
Sistema de cambio local

Comercio
Local comercial: véase Establecimiento comercial

Informática y telecomunicaciones
Bucle local
Red de área local

Matemática y topología
Anillo local
Coordenadas locales
Compacidad local
 Extremo local en Extremos de una función
 Homeomorfismo local